Андрей Панин: Панин, Андрей Валерьевич (род. 1966) — российский географ.
 Панин, Андрей Владимирович (1962—2013) — российский актёр.